Victor Bernard (1817-1899), sculpteur français ;
 Victor Bernard (1829-1890), dramaturge français.